sito – proste urządzenie do oddzielania od siebie obiektów o małych i większych wymiarach
 sito – urządzenie służące do oddzielania ciał stałych ze ścieków
 Sito – część wsi Wiaże na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany
osoby noszące nazwisko „Sito”:
 Jerzy Stanisław Sito (1934–2011) – polski poeta, tłumacz, dyplomata. 
 Jakub Hieronim Sito (ur. 1961) – polski historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor, członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w kadencji 2015–2018, syn Jerzego S. Sity.
 Paweł Sito (ur. 1965) – polski dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny, syn Jerzego S. Sity.
 Tom Sito (ur. 1956) – amerykański animator, historiyk animacji i nauczyciel.

Zobacz też